Синяк — українське прізвище.

Відомі носії:

 Синяк Іван Леонідович (1979) — український історик-джерелознавець, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

 Синяк — регіональний ландшафтний парк у Закарпатській області
 Синяк (Echium) — рід рослин, трава
 Синяк — назва деяких грибів, таких як чортів гриб, гіропор березовий синіючий, боровик зернистоногий (Boletus erythropus)
 «Синяк» — бальнеологічний та гірськолижний курорт біля смт. Чинадієве Закарпатської області

Села:
 Синяк — Закарпатська область, Мукачівський район
 Синяк — Київська область, Бучанський район
 Синяк — Сумська область, Сумський район

Гори:
 Синяк — гірський масив в Українських Карпатах
 Синяк — хребет в Українських Карпатах (у масиві Ґорґани)
 Синяк — гора в Українських Карпатах

Річка:
 Синяк — річка в Житомирській області, ліва притока Лісової Кам'янки

Українські прізвища